HMS Shark var namnet som 10 fartyg i Royal Navy har burit:

, var en 14-kanoners kanonslup sjösatt 1732 och såld 1755.
, var en 16-kanoners slup förvärvad 1775 och sjösatt 1776. Hon konverterades till brandskepp och omdöptes  till HMS Salamander år 1778 och såldes 1783.
, var en 16-kanoners slup sjösatt 1779. Hon användes som ett magasinsfartyg från 1805 och förliste 1818.
, var en 28-kanoners sjätteklass linjeskepp inköpt 1780 och sjönk i en storm utanför Nordamerika 1780.
, var en 4-kanoners holländsk hoj förvärvad 1794 och överlämnades till franska styrkor 1795 vid La Hogue av hennes besättning under ett myteri.
, var en jagare av Rocket-klass sjösatt 1894 och höggs upp 1911.
, var en jagare av Acasta-klass sjösatt 1912. Hon sänktes i slaget vid Jylland 1916.
, var en jagare av S-klass sjösatt 1916 och skrotades 1931.
, var en ubåt av S-klass sjösatt 1934. Hon gjordes sjöoduglig genom en flygattack 1940 och sjönk dagen därpå.
HMS Shark, var en jagare av S-klass sjösatt 1943. Hon överfördes till norska flottan vid färdigställandet 1944 och omdöptes till HNoMS Svenner. Hon sänktes senare de året.

Se även